Gisbertz ist der Familienname folgender Personen:

Anna-Katharina Gisbertz (* 1973), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
Olaf Gisbertz (* 1965), deutscher Bauforscher und Kunsthistoriker
Regina Gisbertz (* 1974), deutsche Theater- und Fernsehschauspielerin